Улица Ту́райдас — название ряда улиц в городах Латвии, происходящее от названия Турайдского замка:

 Улица Турайдас в Вентспилсе;
 Улица Турайдас в Даугавпилсе;
 Улица Турайдас в Екабпилсе;
 Улица Турайдас в Елгаве;
 Улица Турайдас в Лиепае;
 Улица Турайдас в Лимбажи;
 Улица Турайдас в Резекне;
 Улица Турайдас в Риге;
 Улица Турайдас в Сигулде;
 Улица Турайдас в Цесисе;
 Улица Турайдас в Юрмале.